Пянда: 

 Пянда (Пенда) — русский землепроходец, открывший в 1623 году реку Лену.
 Пянда — посёлок в Виноградовском районе Архангельской области России.
 Пянда — деревня в Виноградовском районе Архангельской области России.
 Пянда — река в Виноградовском районе Архангельской области России.